Een verkeersweg:
 N185 (België)
 N185 (Frankrijk)
 N185 (Nederland), zie Provinciale weg 185
 N185 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing